Уравне́ние Ланда́у — Ли́фшица в физике может означать:
 Уравнение Ландау — Лифшица (магнетизм) — уравнение, описывающее движение намагниченности в приближении континуальной модели в твёрдых телах.
 Уравнение Ландау — Лифшица (электродинамика) — приближённое уравнение, описывающее динамику заряженной частицы с учётом радиационного трения.